Biografies
 Nom:
 Norman Borlaug, Premi Nobel de la Pau el 1970
 Norman Robert Foster, arquitecte britànic
 Norman Foster Ramsey, Premi Nobel de Física el 1989
 Cognom:
 Donald Norman, acadèmic estatunidenc en el camp de la ciència cognitiva, disseny i usabilitat
 Russel Norman, polític neozelandès i colíder del Partit Verd
 Toponímia:
 Comtat de Norman, comtat de l'estat de Minnesota als Estats Units
 Norman (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Lake Norman of Catawba, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Norman (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Norman (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Norman Park, població de l'estat de Geòrgia (Estats Units)
 Altres:
 Norman (pel·lícula de 2016), pel·lícula protagonitzada per Richard Gere
 Norman Cycles, fabricant de motocicletes britànic